Сорси́-Ботемо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08428.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 70 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 29 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 141 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 90 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 62 активных работали 57 человек (33 мужчины и 24 женщины), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 28 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1986 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны